Rokosz peut désigner :

Toponymie 
 Rokosz, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.

Autres 
 Rokosz, d'abord le terme décrivait un rassemblement puis une rébellion de la noblesse polonaise qui refuse d’obéir au roi qui, selon elle, enfreint les lois de la République. Rokosz est une confédération légale, garantie par les lois de la République des deux Nations.